

Patronyme 

 René Courtin (), historien français.
 Honoré Courtin (1626-1703), homme d’État et diplomate français.
 Jacques Courtin (1672-1752), peintre, prix de Rome en 1701.
 Eustache-Marie Courtin (1768-1839), magistrat et littérateur, auteur de l’Encyclopédie moderne (1823-1832).
 Charles Courtin (1777-1855), régisseur général des hôpitaux militaires.
 Charles Courtin, (1884-1955), est un écrivain français. Il fut administrateur civil en Algérie.
 René Courtin (1900-1964), économiste et résistant français.
 Jacques Courtin (1921-2007), personnalité française du monde des affaires.
 Pierre Courtin (1921-2012), peintre et graveur français.
 Émile Courtin (1923-1997), peintre français.
 Jean-Marie Courtin (1935-), joueur de football français.
 Jean Courtin (né en 1936), archéologue français.
 Paul Courtin (1942-), joueur de football français.
 Thierry Courtin (1954-), illustrateur français, créateur de T'choupi.
 Manuel Courtin (né en 1971), joueur français de kayak-polo.

Noms dérivés 
 Château du Bois-Courtin, sur la commune de Villejust, dans le Hurepoix (France).